Euros (Grieks: Εὖρος, Latijn: Eurus) was in de Griekse mythologie een van de windgoden (Anemoi) en wel de god van de oostenwind. Hij was de zoon van Eos, de dageraad, en Astraeus. Zijn broers waren de westenwind Zephyros, de noordenwind Boreas en de zuidenwind Notos. Vaak wordt gedacht dat Aeolus zijn vader was. Dit is niet correct: Aeolus was god van de wind en werd door Zeus aangesteld als de bewaarder van de winden. Aeolus houdt deze winden opgesloten in een grot, en kan ze als hij dat wil uitzenden om wind te brengen. In de Romeinse mythologie stond Vulturnus gelijk aan Euros.

Stamboom 

Griekse personificatie